Skocznia narciarska Hlíðarfjall w Akureyri to jeden z dwóch (obok skoczni w Ólafsfjörður) obiektów w Islandii przeznaczonych do uprawiania skoków narciarskich.

Skocznia powstała w 1981 roku. Punkt konstrukcyjny umiejscowiony był na 18. metrze zeskoku. Rok później punkt K przeniesiono na 21. metr, a od 1983 roku skocznia jest 25-metrowa.

Obecnie skocznia jest nieużytkowana. W latach 1981-1995 na skoczni rokrocznie odbywały się zawody Andrésar Andarleikarnir dla młodzieży szkolnej (9-12 lat).

Najdalsze skoki 
Lista najdłuższych skoków oddanych na obiekcie podczas zawodów Andrésar Andarleikarnir w latach 1981-1995 (ponad 25 metrów):

Zobacz też 
 Opis skoczni w serwisie Skisprungschanzen

Hlíðarfjall
Akureyri